Amerikai Egyesült Államok
 Lula (Georgia)
 Lula (Mississippi)
 Olaszország
 Lula (Olaszország)
 Szlovákia
 Lüle szlovák neve

Más
 Lula, Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil elnök elterjedt beceneve